Le Petit Prince -  obra de Antoine de Saint-Exupéry

Adaptações
 The Little Prince (1974), filme com Bob Fosse e Gene Wilder
 Le Petit Prince (2015), animação francesa
 Le Petit Prince (série animada)

Desambiguação